Рахлеево — деревня в Арсеньевском районе Тульской области России. 

В рамках административно-территориального устройства является центром Рахлеевского сельского округа Арсеньевского района, в рамках организации местного самоуправления входит в муниципальное образование Астаповское со статусом сельского поселения в составе муниципального района.

География 
Расположена на юго-западе региона, в пределах западных отрогов Плавского плато Среднерусской возвышенности. К деревни примыкает с востока д. Кочережниково.
 Уличная сеть
В деревне четыре улицы: Молодёжная, Центральная, Трудовая и Школьная.

Население

Инфраструктура 
Рахлеевская основная общеобразовательная школа.

Транспорт 
В 2016 году отремонтировали подъездную дорогу. Остановка общественного транспорта «Рахлеево».

Примечания 

Населённые пункты Арсеньевского района